Magdalenenstraße 13 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Magdalenenstraße 13 (Darmstadt)
 Magdalenenstraße 13 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutritzsch (K–Z)
 Magdalenenstraße 13 in Wien, siehe Liste der Wiener Gemeindebauten/Mariahilf